Вариклечков може да се отнася за:
 Иван Вариклечков (1891-1974), български офицер
 Петър Вариклечков (1861-1958), български офицер